Миякоское наречие (мияко; самоназвание: ) — одно из двух наречий сакисимского языка, одного из рюкюских языков. Распространено на островах Мияко, к югу от Окинавы. Ближе всего к мияко стоит яэямское наречие. По данным Этнолога коренное население островов Мияко составляет 67 653 чел., однако на наречии говорит лишь старшее поколение. Чем младше люди, тем лучше они говорят по-японски, а те, кто младше 20 лет, говорят только по-японски

Среди прочих японо-рюкюских языков мияко выделяется тем, что в нём слог может оканчивать не только носовой согласный.

Диалекты 
Выделяются следующие диалекты:
 собственно миякоский диалект (мияко) — острова Курима, Мияко и Огами
 ирабуский диалект (ирабу) — острова Ирабу и Симодзи
 минна-тарамские диалекты:
 тарамский диалект (тарама) — остров Тарама
 миннадзимский диалект (минна) — остров Минна

Фонетика

Гласные 
В мияко имеются следующие гласные:
i, ï, u, e, o, a (японские и миякоские гласные связаны соответствиями: обычно на месте долгого  в мияко стоит ;  соответствует ;  — .

Согласные 
В мияко возможны сочетания, непроизосимые в японском языке: .

Грамматика

Глагол 
Спряжение глагола в мияко отличается от такового в рюкюских языках. В таблице ниже «долгий и:» выделен красным для облегчения восприятия.

Примечание: У глагола «окиру» изъявительное наклонение несовершенного вида может звучать и как «уки».

Предикативные прилагательные 
В рюкюских языках часто сохраняется архаичная основа предикативных прилагательных «типа „-са ари“» и «типа „-ку ари“». В мияко большинство предикативных прилагательных относится к «типу „-ку ари“», а на Тараме и Миннадзиме более распространён «тип „-са ари“». Например, на Йонагуни заключительная форма слова  — такака. На Миннадзиме же заключительная форма произошла от : .

Диалект одного из городов на Мияко, , очень похож на йонагуни, особенно это видно на примере спряжения слов  и .。

В языке йонагуни чаще используется 1-я заключительная форма . Добавив к основе суффикс -муну, можно получить форму «такамуну», также использующуюся в качестве заключительной. Кроме того, форма прошедшего времени может образовываться не только как в литературном японском (), но и особым образом: .

В говоре Миннадзимы слово «высокий» (такай) спрягается следующим образом:

Примеры 
Взято из книги «琉球方言文法の研究», стр. 466—476, 604—606.
 дзи: кака — 
 аца: пья:ши уки ди — 
 нндзя кака дзя:н — 
 пья:пья:ти каки ба ду дзо:катай — 
 на: дзю каки: — 
 уну мци: ики: ци:ка: имбата ŋкай ду иди раии: — 
 бану: са:ри ики фи:ру — 
 такафу наши ми:и: — 
 куну дзяма:такакаи: / такакам / така:ну / такамуну —

Примечания

Ссылки 
 
 Словарь языка мияко, Окинавский лингвистический центр
Звучание языка мияко, диалект урука (числа и другая лексика) на YouTube
 Видео Симодзи Исаму, исполняющего песни на мияко
 
 
 

Японо-рюкюские языки
Языки Японии
Острова Мияко